Pat O'Brien (1899-1983) – attore statunitense
 Pat O'Brien (n. 1948) – attore statunitense
 Pat O'Brien (n. 1968) – chitarrista statunitense
 Pat O'Brien (n. 1948) – giornalista e commentatore sportivo statunitense
 Pat O'Brien (1847-1917) – politico irlandese e membro della Camera dei comuni (Regno Unito)
 Pat O'Brien (n. 1948) – politico canadese e membro della Camera dei comuni (Canada)